Thuiskon ist ein männlicher Vorname.

 Thuiskon, abgeleitete Form des Namens des germanischen Gottes Tuisto

 Thuiskon Beutner (1818–1882), Chefredakteur der Neuen Preußischen Zeitung
 Thuiskon Hauptner (1821–1889), Komponist

 Hermann Thuiskon Horst Lommer (1824–1905), Oberstaatsanwalt in Jena, siehe Horst Lommer (Jurist)
 Thuiskon Friedrich Sachse (um 1790–nach 1824/60), Autor